Taragontia puede referirse a:
 El nombre común de la planta Arum maculatum; 
 El nombre común de la planta Dracunculus canariensis; o
 El nombre común de la planta '''Dracunculus vulgaris.